Асара () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сомонтано-де-Барбастро. Занимает площадь 14.49 км². Население — 200 человек (на 2010 год). Расстояние — 40 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Уэски
Города Уэски